Тебеняк — река в России, протекает по Белозерскому району Курганской области. Устье реки находится в 51 км по правому берегу реки Нияп (пруд Тебенякский № 677) у д. Тебенякское. Длина реки составляет 18 км.

Система водного объекта: Нияп → Тобол → Иртыш → Обь → Карское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от города Курган до впадения реки Исеть, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010500412111200002586.

Населённые пункты 
 д. Бунтина
 с. Першино
 д. Тюменцева
 д. Тебеняк
 д. Тебенякское

Примечания 

Бассейн Тобола
Реки Белозерского района Курганской области